Мейстарадейлдин 1970 () — 28-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 3 мая 1970 года и закончился 30 августа 1970 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1970
Фарерские острова
1970 год на Фарерских островах